Le terme papillotement peut désigner :

 le papillotement électrique : effet produit par les caractéristiques électriques sur différents appareils et dispositifs d'éclairage, notamment ;

 le papillotement vidéo : effet produit par différents perturbateur électroniques sur des appareils d'affichage vidéo, écrans ou téléviseurs.